Matthias Zimmermann (1625–1689) evangélikus esperes
 Matthias Zimmermann (1970) labdarúgó
 Matthias Zimmermann (1992) labdarúgó